Вячесла́в Ива́нович Слыш (1935—2008) — , лауреат премии имени Ф. А. Бредихина (1995).

Биография 
Родился 19 ноября 1935 года в Харькове.

В 1959 году окончил Московский энергетический институт, и до 1960 года работал инженером в Физическом институте АН СССР, в 1960—1961 годах — инженером на предприятия п/я № 320 (сейчас это НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова, Екатеринбург).

С 1961 по 1962 годы — аспирант Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР, затем — перевод в аспирантуру МГУ (1962—1964 годы).

С 1962 по 1968 годы — работа младшим научным сотрудником в Государственном астрономическом институте имени П. К. Штернберга МГУ.

С 1968 по 1990 годы — заведующий лабораторией, затем — руководитель отдела Института космических исследований АН СССР.

В 1977 году — защита докторской диссертации.

С 1990 года и до конца жизни — заместитель директора Астрофизического центра Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.

В 1997 году был избран членом-корреспондентом РАН по Отделению общей физики и астрономии (специальность «Астрономия»).

Являлся членом Научного совета РАН, членом Международного и Европейского астрономических союзов.

Автор свыше двухсот научных статей.

Умер 22 сентября 2008 года. Похоронен на Хованском кладбище Москвы (Центральная территория, уч. № 146).

Научная деятельность 
Вячеслав Слыш предложил методику определения размеров источников синхротронного излучения (в научной литературе получила название «формула Слыша»), предсказал существование компактных радиоисточников, связанных с квазарами и активными ядрами галактик. Показал возможность существования ультракомпактных ядер с яркостной температурой, значительно превосходящей синхрокомптоновский предел для нестационарных источников.

Провел первые исследования низкочастотного радиоизлучения Солнца и Галактики с помощью межпланетных автоматических межпланетных станций «Венера», «Марс», «Луна-11» и «Луна-12», в результате которых была выявлена роль ионизованного газа Галактики в формировании её синхротронного спектра.

В этих экспериментах были впервые зарегистрированы низкочастотные всплески солнечного радиоизлучения, связанные с выходом потоков энергичных частиц и ударных волн из короны в межпланетную среду. В результате исследований радиоизлучения межзвездных молекул гидроксила, воды, формальдегида и метанола было обнаружено большое количество источников мазерного излучения в Галактике, связанных с областями рождения новых звёзд.

Им было показано, что мазеры, связанные с областями звёздообразования, в частности мазеры в линиях межзвёздного гидроксила, расположены в недрах молекулярных облаков. Он провёл обширные обзоры Галактики с целью поисков новых мазеров метанола, в результате которых открыто около 100 новых мазеров.

Слыш стал одним из инициаторов и участников создания «РТ-70» — нового полноповоротного радиотелескопа миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн диаметром 70 метров на территории Международной радиоастрономической обсерватории «Суффа», расположенной на одноимённом плато в Джизакской области Узбекистана.

Награды 
Премия имени Ф. А. Бредихина (1995) — за цикл работ «Открытие новых метанольных мазеров»

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники МЭИ
Астрофизики СССР
Астрофизики России
Сотрудники Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга
Похороненные на Хованском кладбище
Лауреаты премии имени Ф. А. Бредихина по астрономии
Астрокосмический центр ФИАН